Skrót MP może oznaczać:
 Military Police – Policja wojskowa (Żandarmeria Wojskowa)
 Machine Pistol – pistolet maszynowy
 Microsoft Press – wydawnictwo
 Megapiksel
 MP – materiał wybuchowy
 Member of Parliament
 Maszyna Papiernicza – przemysł papierniczy
 Mistrzostwa Polski – krajowe zawody sportowe w danej dyscyplinie
 MP – oznaczenie tylnej gałęzi żyłki medialnej w zmodyfikowanym systemie Comstocka-Needhama
 Metr przestrzenny